Ipueirensi – abitanti di Ipueira
Ipueirensi – abitanti di Ipueiras (Ceará)
Ipueirensi – abitanti di Ipueiras (Tocantins)